Gaylord kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Gaylord (Kansas)
Gaylord (Michigan)
Gaylord (Minnesota)